Xiaotingia és un gènere de dinosaure teròpode dels jaciments del Juràssic Superior de l'oest de Liaoning, Xina, que conté una sola espècie, Xiaotingia zhengi. Xiaotingia va ser anomenat per primera vegada per Xu Xing, You Hailu, Du Kai i Han Fenglu el 2011 i l'espècie tipus és Xiaotingia zhengi. El nom genèric i el nom específic en forma conjunta honren Zheng Xiaoting.

Taxonomia 

L'anàlisi inicial de Xu et al. revelà que Xiaotingia forma un clade amb Archaeopteryx, Dromaeosauridae i Troodontidae a l'exclusió d'altres grups tradicionalment vist com les aus. Xu et al, per tant, redefineix els conceptes de Deinonychosauria i Avialae en la mesura que Archaeopteryx i Xiaotingia s'incloïen dins de Deinonychosauria en el clade Archaeopterygidae. Això va portar als informes populars que "Archaeopteryx ja no és un ocell", tot i que Xu et al. assenyalaren que hi ha diverses definicions del clade Aves actualment en ús, assenyalant que les seves definicions siguin compatibles amb Aves tradicionals amb Archaeopteryx com a espècie definitòria. Això va ser desafiat per una anàlisi utilitzant diferents mètodes publicada uns mesos després, en que Archaeopteryx va ser recuperat de nou com a membre d'Avialae, mentre Xiaotingia romania estretament unida a Anchiornis dins del Troodontidae. En 2012, una versió ampliada i revisada de la primera anàlisi també conmclogué que Archaeopteryx era membre d'Avialae i Anchiornis era un troodóntid, però es va recuperar Xiaotingia com el membre més primitiu del clade Dromaeosauridae en lloc d'un parent proper d'Anchiornis dins Troodontidae.

Arbre amb les relacions dels clades segons l'anàlisi de Senter et al., 2012:

Arbre amb les relacions dels clades segons l'anàlisi inicial de 'et al., 2011:

Referències 

Avialats
Celurosaures del Juràssic